|-
| (46001) 2001 CG1||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46002) 2001 CB3||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46003) 2001 CF3||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46004) 2001 CF4||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46005) 2001 CR7||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46006) 2001 CB11||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46007) 2001 CG12||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46008) 2001 CY12||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46009) 2001 CE13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46010) 2001 CU16||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46011) 2001 CM19||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46012) 2001 CM26||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46013) 2001 CP26||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46014) 2001 CF27||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46015) 2001 CJ36||||15 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (46016) 2001 CP41||||15 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (46017) 2001 DP3||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46018) 2001 DX6||||16 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (46019) 2001 DT9||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46020) 2001 DL11||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46021) 2001 DZ14||||17 лютого 2001||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (46022) 2001 DE16||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46023) 2001 DN16||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46024) 2001 DC18||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46025) 2001 DQ18||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46026) 2001 DJ20||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46027) 2001 DG21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46028) 2001 DT21||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46029) 2001 DF22||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46030) 2001 DQ25||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46031) 2001 DB29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46032) 2001 DM29||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46033) 2001 DG31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46034) 2001 DR31||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46035) 2001 DM32||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46036) 2001 DS32||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46037) 2001 DF33||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46038) 2001 DH33||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46039) 2001 DW39||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46040) 2001 DT44||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46041) 2001 DX46||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46042) 2001 DK54||||21 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46043) 2001 DR64||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46044) 2001 DP68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46045) 2001 DU68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46046) 2001 DM70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46047) 2001 DN70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46048) 2001 DJ71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46049) 2001 DL73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46050) 2001 DM74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46051) 2001 DQ74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46052) 2001 DD76||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 46053 Девідпаттерсон (Davidpatterson)||||21 лютого 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (46054) 2001 DC80||||22 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46055) 2001 DA83||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46056) 2001 DD87||||23 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46057) 2001 DT87||||21 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46058) 2001 DE88||||24 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46059) 2001 DJ88||||25 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46060) 2001 DL88||||26 лютого 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Глибинний лінзовий огляд
|-
| (46061) 2001 DC90||||22 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46062) 2001 DT91||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46063) 2001 DV91||||20 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46064) 2001 DH92||||20 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46065) 2001 DB93||||19 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46066) 2001 DV95||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46067) 2001 DY99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46068) 2001 DM100||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46069) 2001 DY100||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46070) 2001 DV101||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46071) 2001 DQ103||||16 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46072) 2001 EJ||2001 EJ||2 березня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (46073) 2001 EA1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46074) 2001 EK1||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46075) 2001 EK3||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46076) 2001 EH4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46077) 2001 EJ5||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46078) 2001 ET6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46079) 2001 EB7||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46080) 2001 EV9||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46081) 2001 EB10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46082) 2001 EC10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46083) 2001 ED10||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (46084) 2001 EU10||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46085) 2001 EL11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46086) 2001 EN11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46087) 2001 EQ11||||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46088) 2001 EO12||||4 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46089) 2001 EC14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46090) 2001 EJ15||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (46091) 2001 ES15||||15 березня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (46092) 2001 EP16||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (46093) 2001 EL17||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46094) 2001 EX21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 46095 Фредеріккобі (Frederickoby)||||15 березня 2001||Астрономічна обсерваторія Юра||Астрономічна обсерваторія Юра
|-
| (46096) 2001 FB||2001 FB||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46097) 2001 FN1||||19 березня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (46098) 2001 FH2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46099) 2001 FD5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (46100) 2001 FD6||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

46000